Ador ist der Name folgender Orte:
 Ador (Valencia), Gemeinde in der Region Valencia, Spanien

Ador ist der Familienname folgender Personen:
 Gustave Ador (1845–1928), Schweizer Politiker
Siehe auch:
 Addor